NEB ist die Abkürzung für:

 Neues Europäisches Bauhaus, eine kulturpolitische Initiative der Europäischen Union

 Niederbarnimer Eisenbahn
 Canadian National Energy Board
 New England Biolabs, Unternehmen, welches Produkte für die Forschung in Biowissenschaften produziert und liefert

NEB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Burgenlandkreis (für Nebra)
 Polen: Powiat Elbląski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Neb Bluff, Felsenkliff an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika

Abkürzung